Le nom Michael Owen est porté par les personnes suivantes :
 Michael Owen (1962-), un homme politique australien ;
 Michael Owen (1979-), un joueur de football international anglais ;
 Michael Owen (1980-), un joueur de rugby à XV international gallois.

Voir aussi